Два гусара:
 Два гусара (повесть) — повесть Льва Толстого.
 Два гусара (фильм) — советский художественный фильм 1984 года по повести Л. Н. Толстого.